Windy Corner (Man) - bocht in de A18 op het eiland Man, deel van het TT-parcours
 Guards Cemetery, ook wel Guards Cemetery, Windy Corner - een begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog in Cuinchy, Frankrijk